Об'єкти NGC
Рак (сузір'я)
Галактики